Nera se poate referi la:

 Slatina-Nera (în ), localitate în județul Caraș-Severin, Banat, România
 Râul Nera (în , în ), un râu de 124 km lungime din România și Serbia
 Nera Auto, companie producătoare de autovehicule speciale din România
 Glyka Nera (în ), oraș în Grecia în prefectura Attica

Toponime românești